Dividida em duas etapas, o torneio feminino foi realizado no modelo de dois mini-festivais, o primeiro encontro foi em Porto Alegre e o segundo em Florianópolis, esta edição 2008 da Liga Sul de Rugby conta com a participação de três equipes: 
Curitiba Rugby Clube - PR
Charrua Rugby Clube - RS
Desterro Rugby Clube - SC

Estatísticas da Edição 2008 - Feminino

Tabela de jogos 

Liga Sul de Rugby
equipes e tabela de jogos da Liga Sul de Rugby Feminino 2008
Rugby de 2008 no Brasil